Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Delray Beach Open 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Ivo Karlović, kterého v prvním kole vyřadil John-Patrick Smith.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Američan Sam Querrey, jenž ve finále zdolal krajana Rajeeva Rama po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour, a první od červencové trofeje na Farmers Classic 2012.

27letý Argentinec Juan Martín del Potro se vrátil na tenisový okruh po jedenácti měsících, když se v mezidobí léčil pro dlouhodobé problémy se zápěstím. V sezónách 2014 a 2015 odehrál jen šest turnajů. V turnaji došel až do semifinále, kde byl nad jeho síly domácí Sam Querrey.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2016